

Persone 
Aspasia – amante e compagna di Pericle
Aspasia – moglie di Artaserse II di Persia
Aspasia Manos – principessa greca

Astronomia 
409 Aspasia – asteroide della fascia principale

Altro 
Aspasia – nome proprio di persona italiano femminile
Aspasia – poesia di Giacomo Leopardi
Aspásia – comune del Brasile nello stato di San Paolo